NH peut faire référence à :
 All Nippon Airways, selon la liste des codes AITA des compagnies aériennes,
 Vanuatu, selon la liste (désuète) des codes pays utilisés par l'OTAN, code alpha-2 (de leur ancien nom de Nouvelles-Hébrides),
 New Hampshire, selon les abréviations postales américaines,
 Nh, un digramme de l'alphabet latin,
 NH (National Highway) est le sigle des routes nationales indiennes.
 NH, une société de médias néerlandaise fondée en 1989
 NH Hoteles, une chaîne d'hôtels
Le New York, New Haven and Hartford Railroad, aussi connu comme New Haven
L'entreprise de machines agricoles New Holland (entreprise)